Saint Anthony pode ser:

 Topónimos
 Reino Unido:
 Saint Anthony (Reino Unido) em Cornwall (perto de Falmouth)
 Canadá:
 Saint Anthony (Terra Nova e Labrador)
 Estados Unidos da América:
 St. Anthony (Idaho)
 St. Anthony (Iowa)
 Saint Anthony, Minnesota
 Saint Anthony (Hennepin)
 Saint Anthony (Stearns)
 Outra cidade no Minnesota era conhecida como Saint Anthony até fundir-se com Minneapolis em 1872.
 Quedas de Saint Anthony, também no Minnesota, é a mais alta queda de água no Rio Mississippi
Montserrat
Saint Anthony (Montserrat) - uma das três paróquias de Montserrat

Desambiguação

id:Paulus#Paus Katolik Roma